Il doppio  dell'Open 13 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Arnaud Clément e Michaël Llodra erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.
Clément ha fatto coppia con Nicolas Mahut e Llodra con Julien Benneteau. Si sono incontrati in semifinale e Benneteau con Llodra hanno vinto il match per 7–6(0), 6–4.  6–4, 6–3. Il giorno successivo hanno battuto in finale Julian Knowle and Robert Lindstedt.

Teste di Serie

 Julian Knowle /  Robert Lindstedt (finale)
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra (campioni)

 Marc López /  Tommy Robredo (quarti) 
 Colin Fleming /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Open 13 2010
ATP World Tour 2010